

Toponyme 

 Vimy, commune française du Pas-de-Calais ;
 Vimy, capitale de la province du Franc-Lyonnais ;
 Vimy, hameau canadien de province d'Alberta,
 Vimy, circonscription électorale fédérale canadienne ;
 Vimy, cours d'eau québécois de La Vallée-de-l'Or en Abitibi-Témiscamingue.

Bateau 
 Le Vimy, un des avisos de la classe Arras.